

Seedning 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Semifinal)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (Final)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (Tredje omgången)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (Andra omgången)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (Första omgången)
  Lucie Hradecká /  Jekaterina Makarova (Kvartsfinal)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (Kvartsfinal)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (Första omgången)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (Andra omgången)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (Andra omgången)
  Vania King /  Katarina Srebotnik (Första omgången)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (Första omgången)
  Ashleigh Barty /  Coco Vandeweghe (Segrare)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (Tredje omgången)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (Andra omgången)
  Miyu Kato /  Makoto Ninomiya (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
 Schema och resultat

US Open i tennis 2018